Pterapion är ett släkte av skalbaggar. Pterapion ingår i familjen spetsvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spetsvivlar
Pterapion